Lars steht für:
 Lars, Vorname

Lars ist der Familienname folgender Person: 

 Frank Lars (* 1963), deutscher Schlagersänger
 Mario Lars (* 1964), deutscher Autor, Cartoonist, Redakteur und Graphiker, siehe Regge vom Schulzenhof

Die Abkürzung LARS steht für:

 Ladungsabwurfrückhaltesystem, Vorrichtung im Kreuzungsbereich von Bahnstrecken und Straßen zum Schutz der Gleisanlage vor herabfallenden Gegenständen
 Leichtes Artillerieraketensystem der Bundeswehr
 Lesotho Amateur Radio Society, Amateurfunkverband in Lesotho
 Ligament Advanced Reinforcement System, ein implantierbares, künstliches Kreuzband
 Low-Anterior-Resection-Syndrom

Die Abkürzung LArS steht für:

 Leistungszentrum für Arbeit und Soziales

Siehe auch:

 Lars-Nunatak, Nunatak im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Larsøya, Insel vor der Küste der Bouvetinsel im Südatlantik

Abkürzung